

Numismatica 
 Kreuzer – moneta, inizialmente d'argento, diffusa negli Stati meridionali della Germania, in Austria ed in Svizzera

Persone 
 Andrea Kreuzer (1894) – pattinatrice di figura su ghiaccio austriaca
 Franz Kreuzer (1929-2015) – giornalista austriaco
 Heinrich Kreuzer (1819-1900) – cantante austriaco
 Hermann Kreuzer (...–...) – rugbista a 15 tedesco
 Jakob Kreuzer (1995) – calciatore austriaco
 Johann Kreuzer (1954) – filosofo tedesco
 Lisa Kreuzer (1945) – attrice tedesca
 Lisa Kreuzer (1995) – mountain biker austriaca
 Niklas Kreuzer (1993) – calciatore tedesco
 Oliver Kreuzer (1965) – calciatore tedesco
 Oscar Kreuzer (1887-1968) – tennista tedesco
 Vinzenz Kreuzer (1809-1888) – pittore austriaco